Ниже перечислены футболисты, принимавшие участие хотя бы в одном матче национальной сборной Португалии против национальных сборных других стран.

Список игроков

Ссылки 
 Список игроков сборной Португалии на сайте EU-Football.info

Португалия